Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Carl-Uwe Steeb 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (Campione)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Jordi Arrese (quarti di finale)
 Tomás Carbonell (quarti di finale)

 Albert Costa (semifinali)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Diego Nargiso (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1994